A Proliga de 2003–04 foi a 1.ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol. Foi disputada por 15 equipas. A Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense conquistou o seu 1.º título.

Clasificação Fase Regular

Apuramento de Campeão

'''Resultados da Final

Referências

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-Proliga_2003-2004.asp

http://omirante.pt/semanario/2004-05-06/desporto/2004-05-05-vitalis-santarem-eliminado-da-proliga

http://sampaensebasket.pt/index.php/palmares/

http://www.esgueirabasket.com/news/610-regresso.html

2003–04